Las consecuencias puede referirse a:

 Las consecuencias (2010), álbum de estudio del grupo Enrique Bunbury.
 Las consecuencias (2021), película dirigida por Claudia Pinto Emperador.
Consecuencias (Posledice), película eslovena de 2018 dirigida por Darko Štante.